Кубок мира по горнолыжному спорту сезона 2002/2003 — 36-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 26 октября 2002 года в австрийском Зёльдене и завершился 16 марта 2003 года в норвежском Лиллехаммере.

Женщины

Ссылки 
 Results of Alpine Skiing World Cup 2003

2002